Policja kryminalna:
 Kriminalpolizei
 Polska Policja Kryminalna